

Geografia e História 
 Niceia (Ilíria) - cidade grega do sul da Ilíria (atual Albânia);
 İznik, cidade da Turquia (Ásia Menor) que na Antiguidade e Idade Média se chamava Niceia;
 Império de Niceia - o maior dos estados sucessores bizantinos durante a ocupação de Constantinopla pelos cruzados

Religião 
 Primeiro Concílio de Niceia - comumente chamado Niceia I
 Segundo Concílio de Niceia - comumente chamado Niceia II

Pessoas 
 Niceia (filha de Sangário) - personagem da mitologia grega
 Niceia (filha de Antípatro) - uma das esposas de Lisímaco
 Niceia de Corinto - esposa de Alexandre, tirano de Corinto, e que governou a cidade após o assassinato do marido

Ver também 
 Niceia (elefanta)

Desambiguação